Cromwell puede hacer referencia a:

Personajes
Thomas Cromwell (1485–1540), estadista inglés durante el reinado de Enrique VIII.
Oliver Cromwell (1599–1658), Lord Protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda.
Richard Cromwell (1626–1712), hijo del anterior y Lord Protector.
James Cromwell, actor estadounidense.

Localidades
Cromwell (Nueva Zelanda), en Nueva Zelanda.
Cromwell (Connecticut), en Estados Unidos.
Cromwell (Indiana), en Estados Unidos.
Cromwell (Iowa), en Estados Unidos.
Cromwell (Minnesota), en Estados Unidos.

Otros usos
Cromwell (teatro), obra de teatro de Víctor Hugo sobre el estadista inglés.
Cromwell (película), película cinematográfica de 1970 basada en la vida de Oliver Cromwell.
Mk VIII Cromwell, carro de combate británico utilizado durante la Segunda Guerra Mundial.